Лы́сьва — омоним:

Населённые пункты 
 Лысьва — город в Пермском крае.
 Лысьва — исчезнувшее село в Гайнском районе Пермского края.

Реки в Пермском крае России 
 Лысьва (приток Камы)
 Лысьва (приток Обвы)
 Лысьва (приток Чусовой)

Разное 
 Лысьва — железнодорожная станция Свердловской железной дороги в г. Лысьва.
 «Лысьва» — торговая марка электрических и газовых плит, выпускаемых ООО «Лысьвенский завод бытовой техники».